Bouché kan som auktorsförkortning stå för:
 Peter Friedrich Bouché (1785–1856), tysk botaniker och entomolog, bror till Peter Carl Bouché
 Peter Carl Bouché (1783–1856), tysk botaniker och trädgårdsmästare, bror till Peter Friedrich Bouché
 Carl David Bouché (1809–1881), tysk botaniker, trädgårdsmästare och chef för Botanischer Garten Berlin, son till Peter Carl Bouché
 Marcel Bouché, även Marcel-B. Bouché

Robotskapade auktorsförkortningar